Urban Legend steht für:
 Moderne Sage, Großstadtlegende, skurrile Anekdote
 Urban Legend, Originaltitel des Films Düstere Legenden, 1998